La cimaise est un terme d'architecture et d'ébénisterie.

 Cimaise est une revue consacrée à l'art contemporain fondée en 1953.